Název Svinov nese více míst:

 Svinov (Ostrava) – městský obvod statutárního města Ostrava
 Svinov (Útvina) – místní část obce Útvina v okrese Karlovy Vary
 Janoslavice – původní jméno vesnice v části obce Rohle v okrese Šumperk, používané oficiálně do roku 1904
 Svinov, osada v části Pavlov obce Pavlov v okrese Šumperk

Podobné názvy 
 Osvinov – osada v okrese Karlovy Vary

Reference